Монфорти (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре . Численность населения — 1,2 тыс. жителей (посёлок), 3,3 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.

Покровителем посёлка считается Дева Мария ().

Расположение 
Посёлок расположен в 25 южнее города Порталегре.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Крату, Порталегре
 на востоке — муниципалитеты Арроншеш, Элваш
 на юго-западе — муниципалитеты Борба, Эштремош
 на западе — муниципалитеты Крату, Порталегре, Фронтейра
 на северо-западе — муниципалитет Алтер-ду-Шан

Население

История 
Посёлок основан в 1257 году.

Районы

См. также 
 Порталегре (округ)
 Муниципалитеты округа Порталегре
 Районы округа Порталегре

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 

Муниципалитеты округа Порталегри
Города Португалии